Барбора Крейчикова и Катерина Синякова — победительницы турнира.

Общая информация 
Первыми номерами посева стали Тимея Бабош и Кристина Младенович. Их пара доиграла до четвертьфинала, в котором они проиграли Макото Ниномие и Эри Ходзуми. Японская пара стала главной неожиданностью турнира, после победы над лидерами посева, они смогли пройти в дебютный для себя финал Большого шлема. В решающем матче они встретились с чешским дуэтом, имевшим № 6 посева Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. В итоге чешская пара смогла выиграть главный приз, впервые одержав победу на турнирах серии Большого шлема. Прошлогодние чемпионки Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова не защищали свой титул, однако обе сыграли на турнире в разных парах. Маттек-Сандс в паре с Латишей Чан имела № 4 посева, однако они проиграли на стадии второго раунда. Шафаржова совместно со Светланой Кузнецовой не имела посева и также их дуэт выбыл во втором раунде.

Посев 

  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (1/4 финала)
  Андреа Сестини Главачкова /  Барбора Стрыцова (полуфинал)
  Андрея Клепач /  Мария Хосе Мартинес Санчес (1/4 финала)
  Бетани Маттек-Сандс /  Латиша Чан (второй раунд)
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань (третий раунд)
  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова (титул)
  Эшли Барти /  Коко Вандевеге (первый раунд)
  Чжань Хаоцин /  Ян Чжаосюань (полуфинал)

<ol start=9>
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон (третий раунд)
  Елена Веснина /  Елена Остапенко (первый раунд)
  Ракель Атаво /  Анна-Лена Грёнефельд (второй раунд)
  Элизе Мертенс /  Деми Схюрс (первый раунд)
  Николь Мелихар /  Квета Пешке (третий раунд)
  Сюко Аояма /  Мию Като (первый раунд)
  Алисия Росольская /  Абигейл Спирс (первый раунд)
  Надежда Киченок /  Анастасия Родионова (второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира

Открытый чемпионат Франции по теннису 2018